Langhagen steht für:

 Langhagen (Lalendorf), ein Ortsteil der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Langhagen (Neustrelitz), ein Ortsteil der Stadt Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Langhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Langhagen (* 1974), deutscher Filmjournalist und Übersetzer